Город Сент-Джонс — столица островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море.

Кроме того, название Сент-Джонс носят:
 Сент-Джонс — столица канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
 Сент-Джонс — река в штате Флорида, США.
  — остров в Сингапуре.
 Сент-Джонс () — группа рифов в Красном море, в черте египетского национального парка Гебель-Эльба (административно относятся к мухафазе Красное Море).
  — деревня на острове Саба в Карибском море.
  — деревня на острове Мэн.
 Сент-Джонс колледж — учебное заведение в составе Оксфордского университета.
 Сент-Джонс — округ штата Флорида, США.
 Сент-Джонс — висячий мост через реку Вилламетт в Портленде (США, штат Орегон).
 Сент-Джонс, Роджерс Адела (1894—1988) — американская журналистка, писательница и сценаристка.

 Сент-Джонс — прежнее название города Кингстон (Новая Зеландия).

См. также